Frydek () – dawniej samodzielne miasto na Śląsku Cieszyńskim, obecnie część miasta Frydek-Mistek w Czechach
 Frydek – wieś w powiecie pszczyńskim
 Frydek – jezioro w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim w mieście Wąbrzeźno
 Frydek – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Austin